Ngulu steht für:

 Ngulu (Atoll), Inselgruppe in Mikronesien mit der Hauptinsel Ngulu (Ngulu Island)
 Ngulu (Sprache), Sprache in Tansania
 alternative Bezeichnung der Sprache Lomwe (Sprache)
 Ngulu (Waffe), afrikanische Waffe